

Patronyme 

 Arturo Salah (1949-), footballeur puis entraîneur chilien ;
 Baba Salah (1974-), musicien malien ;
 Hussein Ahmed Salah (1956-), marathonien djiboutien ;
 Ibrahim Salah (1987-), footballeur égyptien ;
 Luay Salah (1982-), footballeur international irakien ;
 Mohamed Mahmoud Mohamed Salah (1956-), juriste mauritanien spécialiste en droit économique et droit international ;
 Mohamed Salah (1992-), footballeur international égyptien ;
 Si Salah (1928-1961), militant nationaliste algérien, colonel ;
 Young Salah (1910-1975), boxeur tunisien ;
 Zitouni Ouled Salah (1953-), wali en Algérie ;
 Ahmed Gaïd Salah (1940-2019), officier algérien.

Prénom 
Salah est aussi un prénom.

Voir aussi 
 , un patronyme
 In Salah, une ville d'Algérie, dans la wilaya de Tamanrasset